«Нездешние вечера» — восьмая книга стихов Михаила Кузмина. Содержит стихотворения 1914—1920 годов.

Впервые сборник вышел в июне 1921 года в петроградском издательстве «Петрополис». Второе издание было осуществлено в Берлине издательством «Слово» в 1923, по-видимому, без ведома автора.

Книга состоит из семи частей:
 Лодка в небе
 Фузий в блюдечке
 Дни и лица
 Святой Георгий
 София (с подзаголовком «Гностические стихотворения»)
 Стихи об Италии
 Сны

Ссылки 
 

Сборники стихов Михаила Кузмина
Сборники стихов 1921 года